Pseudo (geslacht), een geslacht van vlokreeften

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse prefixen voor het voorvoegsel pseudo-